ARPANET est le premier réseau à transfert de paquets, ancêtre de l'Internet.
Arpanet est un musicien notoire de la scène electro.